Abalone peut désigner :
 , le nom anglais de l’haliotis (ou ormeau), mollusque marin, aussi appelé « oreille de mer » ;
 Abalone, un jeu de société créé en 1988, adapté en jeu sur PC en 2003 et sur smartphones et tablettes en 2013 ;
 Abalone, un jeu vidéo sur PC, sorti en 2003.